

Patronyme 

 Agnès Sorel (?-1450), favorite du roi Charles VII de France ;
 Albert Sorel (1842-1906), historien français ;
 Albert-Émile Sorel (1876-1938), bibliothécaire et écrivain français ;
 André Sorel (1924-1988), joueur et un entraîneur français de football ;
 Cécile Sorel (1873-1966), comédienne française ;
 Charles Sorel (?-1674), écrivain français ;
 Claudette Sorel (1932-1999) pianiste et pédagogue franco-américaine ;
 François Sorel (1969-), journaliste animateur ;
 Georges Sorel (1847-1922), philosophe et sociologue français ;
 Georges Sorel (1948-), personnalité française du monde du commerce ;
 Guillaume Sorel (1966-), dessinateur de bande dessinée ;
 Gustaaf Sorel (1905-1981), peintre et dessinateur belge ;
 Grégoire Sorel (1739-1825), moine chartreux, prieur général de l'ordre ;
 Jean Sorel (1934-), acteur français ;
 Louis Sorel, (1880-1943) abbé français, a rejoint en 1943 le Conseil national du gouvernement de Vichy et a été assassiné ;
 Louise Sorel (1940-), actrice américaine ;
 Madeleine Sorel (1904-1998), professionnelle de la petite enfance et résistante belge ;
 Malika Sorel, essayiste française ;
 Maxime Sorel (1986-), skipper français ;
 Nancy Sorel (1964-), actrice canadienne ;
 Ruth Abramowitz Sorel (1907-1974), chorégraphe, danseuse, directrice artistique et enseignante d'origine allemande ;
 Stanislas Sorel (1803–1871), ingénieur français ;
 Vincent Sorel (1985-), auteur de bandes dessinées et illustrateur français ;

Nom de scène qui peut désigner :

 Julien-Axel Faintrenie (1977-), chanteur français.

Personnages de fiction :
 Julien Sorel, héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal ;
 Raphael Sorel, personnage de la série de jeux vidéo SoulCalibur.

Toponyme





Villes 
 Sorel-Tracy, une ville dans la municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel ;
 Saint-Joseph-de-Sorel, ville dans la municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel ;

Municipalités de paroisse 
 Sainte-Anne-de-Sorel ;
 Sainte-Victoire-de-Sorel ;

Sorel, commune de la Somme ;
 Sorel-en-Vimeu, commune de la Somme ;
 Sorel-Moussel, commune d'Eure-et-Loir ;
 Orvillers-Sorel, commune de l'Oise ;
 Sorel, hameau dans la commune de Boissy-lès-Perche, département d'Eure-et-Loir.

Autres 
 Éperviers de Sorel, équipe junior de hockey sur glace
 Cégep de Sorel-Tracy, collège québécois
 Vallée Sidérurgique et Métallurgique de Sorel
 Sorel est une division sénatoriale du Québec aujourd'hui abolie
 Sorel est un fabricant de remorques du groupe Trigano

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme normand